Símil (recurs literari)
 Símil (poeta), poeta grec
 Símil (actor), actor grec